Bountiful désigne les localités suivantes :
 Bountiful, une localité de l'Utah, aux États-Unis ;
 Bountiful, une localité de Colombie-Britannique, au Canada,